Akserettet. Den aksiale retning i tømmer er f.eks. det samme som det levende træs længderetning. Tilsvarende er den aksiale retning på jordkloden det samme som nord-syd retningen.

Se også 
Tangential
Radiær

Ingeniørfag